Moor může být:

příjmení osob
 Karel Moor, český hudební skladatel, dirigent a sbormistr
 Margriet de Moorová (* 1941), nizozemská spisovatelka

v hudbě
 Dark Moor, španělská hudební skupina
 Dark Moor (album)

Podobná slova 
 Moore
 Mor (rozcestník)

Externí odkazy